Caramanta kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Caramanta (ort), Antioquia, 
 Caramanta (kommun), Antioquia,